Il doppio del torneo di tennis Saragozza Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Anders Järryd che hanno battuto in finale Martin Damm e Karel Nováček 7-5, 6-2.

Teste di serie

 David Adams /  Hendrik Jan Davids (semifinali)
 Assente

 Henrik Holm /  Anders Järryd (campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Menno Oosting (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Saragozza 1994
ATP Tour 1994